The Engineer's Daughter – film del 1909 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 The Engineer's Daughter – film del 1911 prodotto dalla Kalem Company
 The Engineer's Daughter – film del 1913 diretto da Fred E. Wright
The Engineer's Daughter (o Iron Minnie's Revenge) – film del 1932 diretto da Robert F. Hill